Megalopolis (mégalopole) peut désigner :
 Mégalopolis (ou Megalópoli), une ville de Grèce, dans le Péloponnèse.
 Mégalopolis, un album d'opéra rock de Herbert Pagani sorti en 1972.
 Megalopolis, un magazine français
 Megalopolis, un film américain de Francis Ford Coppola sans date de sortie annoncée.